Локана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1806 человек (2008 г.), плотность населения составляет 14 чел./км². Занимает площадь 132 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0124.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.locana.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/